Субась — реки в Архангельской области и Республике Коми.

 Субась (приток Ёртома)
 Субась (приток Пучкомы)
 Субась (приток Пыссы)
 Субась (приток Уса)